Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 2007./08. je četvrti put zaredom osvojila ekipa Podravka Vegeta iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 

U prvenstvu je sudjelovalo 12 klubova, a liga je bila podijeljena u dva dijela. 
U prvom dijelu su klubovi igrali dvokružno prvenstvo (22 kola), nakon kojeg je liga podijeljena u tri mini-lige - Ligu za prvaka (za 1. – 4. mjesto), Ligu za Europu (za 5. – 8. mjesto) i Ligu za ostanak (za 9. – 12. mjesto) u kojima se određivao plasman u prvenstvu i europske kupove. 
Svi rezultati iz prvog dijela sezone su preneseni, a u mini ligama se igralo dvokružno (još 6 kola).

Ljestvice

Prvi dio

Drugi dio prvenstva 
U tablicu su uračunati rezultati iz prvog dijela prvenstva.

Poveznice 
 2. HRL za žene 2007./08.
 3. HRL za žene 2007./08.

Izvori 
 F. Kramer, D. Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian Handball, Zagreb, 2009.
 hrs.hr, Dukat 1.HRL žene 
 hrs.hr, Dukat 1.HRL žene - Liga za prvaka 
 hrs.hr, Dukat 1.HRL žene - Liga za Europu 
 hrs.hr, Dukat 1.HRL žene - Liga za ostanak 

2007-08
ž-1